Résultats détaillés de la  des Internationaux de France de tennis qui se déroule du 22 mai au  à Paris en France.

Rafael Nadal et Li Na remportent le tournoi en simple.

Faits marquants

Avant le tournoi 
 Chez les messieurs, Tommy Robredo, David Nalbandian et Juan Carlos Ferrero ont déclaré forfait.
 Chez les dames, Serena Williams, Venus Williams et Dinara Safina, anciennes numéros unes mondiales, ne participent pas au tournoi.
 Incertaine, Kim Clijsters annonce sa participation au tournoi.
 Novak Djokovic peut devenir numéro un mondial s'il atteint la finale du tournoi, quel que soit le résultat de l'Espagnol Rafael Nadal, ou si Nadal n'atteint pas un tour de plus que Djokovic (une victoire étant l'équivalent d'un tour de plus que la finale).

Pendant le tournoi 
 En ce printemps 2011 marqué par la sécheresse, l'unique interruption pour cause d'intempéries pendant le tournoi a eu lieu pendant la finale hommes, alors que le score était à 7-5, 5-4, 40-40.

Simple messieurs 
 Tomáš Berdych, tête de série numéro 6 et demi-finaliste à Roland-Garros en 2010, est éliminé dès le premier tour par un joueur issu des qualifications, le Français Stéphane Robert.
 Nicolás Almagro, tête de série numéro 11 et quart de finaliste en 2010, est éliminé dès le premier tour par un joueur qualifié, le Polonais Łukasz Kubot.
 Lors du premier tour, Rafael Nadal se fait malmener par le géant américain John Isner () mais remporte le match après quatre heures de jeu. C'est la première fois que l'Espagnol, quintuple vainqueur à Paris, perd un set lors de son premier tour et qu'il dispute un match en cinq sets dans le tournoi.
 Fabio Fognini déclare forfait pour son quart de finale à la suite d'une déchirure de la cuisse gauche survenue à la fin de son huitième de finale ; c'est la première fois depuis le début de l'ère Open qu'un joueur déclare forfait à un tour aussi avancé à Roland-Garros.
 C'est la première fois depuis l'édition 2006 que les quatre demi-finalistes sont les quatre premières têtes de série.
 En demi-finale du tournoi, Roger Federer vient à bout de Novak Djokovic, pourtant invaincu sur le circuit ATP depuis le début de l'année, pour ce qui constitue le plus beau match de la quinzaine. Il l'empêche ainsi d'empocher sa  consécutive, et donc d'égaler le record de John McEnroe. Une victoire de Novak Djokovic aurait par ailleurs permis au joueur serbe de devenir  mondial pour la première fois de sa carrière.
 En remportant le tournoi, Rafael Nadal décroche son sixième titre Porte d'Auteuil, soit autant que Björn Borg.

Simple dames 
 Li Na dispute sa deuxième finale de Grand Chelem consécutive après celle à l'Open d'Australie en . C'est la première fois qu'une Chinoise atteint deux finales de Grand Chelem consécutives et c'est également la première joueuse chinoise à atteindre la finale de Roland-Garros.
 Li Na est la première joueuse asiatique de l'histoire à remporter un tournoi du Grand Chelem.
 Francesca Schiavone atteint pour sa part la finale de Roland-Garros pour la deuxième année consécutive.

Double messieurs 
 Le Colombien Juan Sebastián Cabal se qualifie en finale du tournoi, aux côtés de l'Argentin Eduardo Schwank, alors qu'il n'avait jamais disputé de tournoi en double sur le circuit ATP.

Juniors 
 La Tunisienne Ons Jabeur atteint pour la deuxième année consécutive la finale du simple filles, qu'elle remporte contrairement à 2010. Elle devient alors la première joueuse africaine à remporter un tournoi du Grand Chelem en simple, junior et senior confondus.
 L'Américain Bjorn Fratangelo devient le premier Américain depuis John McEnroe en 1977 à remporter le simple garçons.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Handisport 
Résultats détaillés.

Tennis fauteuil - Simple messieurs

Tennis fauteuil - Double messieurs

Tennis fauteuil - Simple dames

Tennis fauteuil - Double dames

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2011
France
France
Tennis en France en 2011
Tennis en mai 2011
Tennis en juin 2011